Eduardo José Diniz Costa (nacido el 18 de abril de 1989) es un futbolista brasileño que se desempeña como defensa.

Trayectoria

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Brasil
Futbolistas del Paulista Futebol Clube
Futbolistas del Guarani Futebol Clube
Futbolistas de la Sociedade Esportiva Palmeiras
Futbolistas del Esporte Clube Vitória
Futbolistas del Gamba Osaka
Futbolistas del Mirassol Futebol Clube
Futbolistas del São Bernardo Futebol Clube
Futbolistas de la Associação Portuguesa de Desportos
Futbolistas del América Futebol Clube (MG)
Futbolistas del Ceará Sporting Club
Futbolistas del Atlético Clube Goianiense
Futbolistas del Clube de Regatas Brasil
Futbolistas del Clube Atlético Linense